Lane County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lane County (Kansas)
 Lane County (Oregon)